Пикус — фамилия. Известные носители:
 Пикус, Григорий Езекиелевич (1923—1998) — советский физик-теоретик, лауреат Госпремии СССР.
 Пикус, Давид Львович (1918—1990) — советский математик.
 Пикус, Елена Семёновна (род. 1945) — украинский композитор.
 Пикус, Тадеуш (род. 1949) — епископ Католической церкви, бывший вспомогательный епископ архиепархии Варшавы.
 Пикус-Пэйс, Ноэль (род. 1982) — американская скелетонистка.

Топоним 
 Пикус — муниципалитет в Бразилии, в штате Пиауи;
 Пикус — микрорегион в Бразилии, в штате Пиауи;
 Пикус — село в Новоаненском районе Молдавии.